Tenisový turnaj na okruhu ATP Rogers Cup 2010 se konal ve dnech 7. - 15. srpna v kanadském Torontu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

  Rafael Nadal  (semifinále)
  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (finále)
  Andy Murray (vítěz)
  Robin Söderling (3. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (3. kolo)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (odstoupil)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  David Ferrer (1. kolo)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Nicolás Almagro (2. kolo)
  Gaël Monfils (3. kolo)
  Sam Querrey (2. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu od pořadatelů ke vstupu do hlavní soutěže:
  Frank Dancevic
  Pierre-Ludovic Duclos
  Peter Polansky
  Milos Raonic

Následující hráč obdržel výjimku ke startu v hlavní soutěži:
  Xavier Malisse

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Kevin Anderson
  Denis Istomin
  Lu Yen-hsun
  Fabio Fognini
  Illja Marčenko
  Jarkko Nieminen
  Michael Russell

Následující hráči postoupili jak šťastní poražení z kvalifikace:
  Somdev Devvarman
  Paul-Henri Mathieu

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Philipp Kohlschreiber
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Andy Murray
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=PR
| RD1-team4= David Nalbandian
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=7
| RD1-team5= Tomáš Berdych
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3=65
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Roger Federer
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3=7

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Jérémy Chardy
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Djoković
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Andy Murray
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Roger Federer
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=7
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Novak Djoković
| RD2-score4-1=1
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=5

| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Andy Murray
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2='''7
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Roger Federer
| RD3-score2-1=5
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 3. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Oliver Marach /  Dick Norman (2. kolo)
  Julian Knowle /  Andy Ram ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry
ATP World Tour 2010
Canada Masters